Montesquieu kan syfta på:

 7064 Montesquieu - en asteroid

Personer
 Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689–1755), en fransk friherre, politiker, författare, statsvetare och politisk filosof

Geografi
 Montesquieu, Hérault
 Montesquieu, Lot-et-Garonne
 Montesquieu, Tarn-et-Garonne